Velykodolyns'ke  (ucraniano: Великодолинське, alemán: Großliebental) es una localidad del Raión de Ovidiopol en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 11610 habitantes.

La ciudad, ubicada a orillas del río Akkarschanka, fue fundada alrededor de 1803 con el nombre alemán de Großliebental por familias de colonos alemanes, los que serían conocidos como parte de los alemanes del mar Negro. Por entonces, la región se llamaba Nueva Rusia y la localidad conservó su nombre alemán hasta 1944. Después de 1918, el lugar también se llamó Bolschaja Akkarscha (Большая Аккаржа) y desde 1957 fue renombrada con su nombre actual.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la persecución, emigración y deportación de los alemanes a campos de concentración gulag de Siberia y Asia Central, se asentaron principalmente rusos.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Odesa